FFA-cupen 2017 var den fjärde säsongen av FFA-cupen, den nationella cupen i Australien, endast 32 lag deltog i huvudturneringen (sextondelsfinal), 10 lag från A-League och 21 lag från regionala fotbollsförbund i Australien, samt vinnaren av fjolårets National Premier Leagues. Totalt deltog 735 lag i de preliminära omgångarna.

Cupen vanns av Sydney FC som i finalen besegrade Adelaide United med 2–1 efter förlängning. Lägst rankade lag enligt seriesystemet var Bankstown Berries och Hills Brumbies, som båda höll till i National Premier Leagues NSW 2, Peninsula Power som höll till i Brisbane Premier League, och Western Knights som höll till i Football West State League Division 1, alla från tredje nivån. South Melbourne från National Premier Leagues Victoria, andra nivån, tog sig hela vägen till semifinal mot Sydney FC.

Lag

Spelträd

Sextondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Åttondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Semifinaler

Sammanfattning

Matcher

Final

Källor
 Officiell hemsida

2017
Fotbollssäsongen 2017
2017 i Australien